Шаренко — прізвище.

Прізвища на -енко